Bojan Vručina (Varasd, 1984. november 8. –) horvát labdarúgó, 2014 óta a macedón FK Shkëndija csatára.

Jegyzetek

További információk 
 Bojan Vručina Weltfussball.de profilja 
 Bojan Vručina IFA-profilja

Horvát labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az MSV Duisburg labdarúgói
A Hapóél Tel-Aviv labdarúgói
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
A Slaven Belupo labdarúgói
1984-ben született személyek
Élő személyek
Varasdiak